Frans voor het getal twee
 Deux (1989), een Franse dramatische film geregisseerd door Claude Zidi
 Deux (2019), een Franse romantische film geregisseerd door Filippo Meneghetti

Zie ook
 Twee (doorverwijspagina)
 Two (doorverwijspagina)